Рьём (, ) — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Верхняя Гаронна. Входит в состав округа Мюре.

Код INSEE кантона — 3126. Всего в состав кантона Рьём входят 16 коммун, из них главной коммуной является Рьём.

Население 
Население кантона на 2009 год составляло 9929 человек.

Коммуны кантона

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Кантон Рьём на сайте INSEE
 Население коммун департамента Верхняя Гаронна на сайте INSEE
 Расположение кантона Рьём на карте Франции

Кантоны департамента Верхняя Гаронна